Erasmus College (Eindhoven)
 Erasmus College (Zoetermeer)